Јаша Томић може да се односи на:

 Јаша Томић (1856-1922), српски политичар из Војводине;
 Јаша Томић (Сечањ), насељено место у општини Сечањ, Република Србија